Trisbiphenyltriazin ist ein nicht eindeutiger Name mehrerer chemischer Verbindungen:

 2,4,6-Tris(biphenyl-2-yl)-1,3,5-triazin
 2,4,6-Tris(biphenyl-3-yl)-1,3,5-triazin
 2,4,6-Tris(biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazin